Engelbert III. Spanheimski ali Engelbert III. Spanheim, mejni grof Istre, mejni grof Kraiburga, mejni grof Toskane, pripadnik rodbine Spanheimov. * ?, † 6. oktober 1173.

Življenje
Engelbert III. se je kot najstarejši sin rodil Engelbertu II. in Uti iz Kraichburga. Imel je sestro Matildo in več bratov: Ulrika I. (koroškega vojvodo), Henrika, Hartvika in Rapota. Čeprav je bil istrski mejni grof, je v tej deželi preživel le malo časa. Poročil se je z Matildo iz Sulzbacha, hčerjo Berengarja II. von Sulzbacha, ki mu je umrla leta 1165. Sam Engelbert III. je umrl brez dedičev. dne 6. oktobra 1173. V Istri ga je nasledil Bertold III. Andeški, vnuk nekdanjega istrskega mejnega grofa Popona in sin Engelbertove sestrične Sofije, ne pa nečak, kar kaže, da dedna oblast Spanheimov v Istri kljub njihovi dolgi vladavini verjetno še ni bila utrjena.

Politično delovanje in dosežki
Engelbert III. se je ves čas gibal v visokih krogih. Oče Engelbert II. Spanheimski in stric Henrik IV. sta bila ob svojem času vojvodi, stric Bernard Mariborski pa je imel veliko oblast predvsem na področju današnje južne Štajerske. Ko se je oče poročil z Uto iz Kraiburga, je pridobil mnogo posestev na Bavarskem okoli Kraiburga, zato sta se tako Engelbert II. kakor tudi Engelbert III. imenovala mejna grofa kraiburška. Ko je oče Engelbert II. postal koroški vojvoda, je Engelbert III. leta 1124 namesto njega postal mejni grof v Istri in se tamkaj obdržal skoraj 50 let (1124-1173). Prek svoje žene je bil Engelbert III. svak nemškega kralja Konrada III. in tudi bizantinskega cesarja Manuela Komnena, sicer pa se je ves čas vrtel v visokih krogih cesarstva in bil udeleženec vrste državnih zborov, med drugim se je kot priča 17 septembra  1156 udeležil tudi dogodka, ko je bil za Avstrijo potrjen Privilegium minus. Za kratek čas mu je v obdobju 1135-1137 uspelo postati tudi mejni grof Toskane, vendar ga je tamkaj že leta 1137 porazil neki Lucenses. Le malo zatem, leta 1147, se je skoraj udeležil tudi druge križarske vojne, vendar se je nato premislil.

Delovanje na etničnem ozemlju Slovencev

Engelbert III. Spanheimski je kot Mejni grof Istre leta 1152 Benediktinskemu samostanu Rožac podaril vas Sežana na Krasu, ki je bila v lasti Spanheimov. ("Millesimo C L secundo Engelbertus marchio dedit villam in Cesan").

Opombe in sklici

Viri 
 Cawley, Charles & FMG (2006-2010). Severna Italija 900-1100- genealogija
  Komac,  Andrej (2006).  Od mejne grofije od dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju. Ljubljana,  ur. Miha Kosi. Ljubljana, Zgodovinski institut Milka Kosa. 
 Kos Milko (1915). Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Četrta knjiga. Ljubljana, Lenova družba.
 Kosi, Miha (1994). [http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zcasopis/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1994_LETNIK_48_STEVILKA_2.pdf Templjarji na Slovenskem. Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele Krajine in Ljubljane]. Iz: Zgodovinski časopis, letnik 48, številka 2. Str. 146-186.
 -- (2001). The Age of the Crusades in the South-East of the Empire (Between the Alps and the Adritic). Iz: Hunyadi, Z., Laszlovszky, J. (ur.). The Crusades and the military orders: expanding the frontiers of medieval latin christianity. Hungary, CEU Medievalia.
 Vengust Marko (2008). Kostanjevica na Krki in koroški vojvode Spanheimi. Iz: Kostanjeviške novice, št. 36. Kostanjevica. Str. 23. 
 Wegener Dr. Wilhelm v Thiele, Andreas. V: Engelbert III. Markgraf von Istrien (1124-1171). 
 (1868). Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen''. Volume 12, Thüringisch-Sächsischer Verein. 

Neznano leto rojstva
Spanheimi